Искры:
 Искры — мельчайшие частички горящего или раскалённого вещества.
 «Искры» — еженедельный иллюстрированный художественно-литературный и юмористический журнал с карикатурами, выходивший с 1901 по 1917 годы.
 Искры — российский дворянский род, казацкого старшинского происхождения.
 Искры — деревня на территории Клецкого района Минской области Республики Беларусь.

См. также 
 
  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 «Искры из глаз» — пятнадцатый фильм о похождениях британского агента Джеймса Бонда.
 Ленинские искры